Zita de Lucca — santa padroeira das empregadas domésticas
 Zita de Bourbon-Parma — última imperatriz da Áustria
 689 Zita — asteroide

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história